Лос-Анджелес Энджелс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 95 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Нью-Йорк Янкиз и выиграла серию 3-2. В финальной серии Американской лиги Лос-Анджелес Энджелс уступили 1-4 Чикаго Уайт Сокс.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 13
 Поражений: 11
 Процент побед: 54.17
 Очков набрано: 110
 Очков пропущено: 103

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 118
 Очков пропущено: 99

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 17
 Поражений: 9
 Процент побед: 65.38
 Очков набрано: 150
 Очков пропущено: 103

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 102
 Очков пропущено: 116

Август 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 134
 Очков пропущено: 104

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 19
 Поражений: 9
 Процент побед: 67.86
 Очков набрано: 133
 Очков пропущено: 108

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 2
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 14
 Очков пропущено: 10

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Лос-Анджелес Энджелс — Нью-Йорк Янкиз 3-2

 Финальные серии Американской лиги: Чикаго Уайт Сокс — Лос-Анджелес Энджелс 4-1

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Лос-Анджелес Энджелс
МЛБ в сезоне 2005